В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Houston 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Моніка Селеш здобула титул, у фіналі перемігши Зіну Гаррісон 6–1, 6–1.

Сіяні гравчині 

  Моніка Селеш (переможниця)
  Катарина Малеєва (півфінал)
  Зіна Гаррісон (фінал)
  Джиджі Фернандес (чвертьфінал)

 Лорі Макніл (2-ге коло)
 Лаура Гільдемейстер (півфінал)
 Сандра Чеккіні (чвертьфінал)
 Магдалена Малеєва (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1992